Anatol Lieven ist der Name folgender Personen:

* Anatol Pawlowitsch Lieven (1872–1937), russischer Offizier
 Anatol Lieven (Politikwissenschaftler) (* 1960), britischer Journalist und Politikwissenschaftler